

Patronyme 
 Michael Kühnen (1955-1991) est un leader politique allemand d'extrême droite et néo-nazi.
 Patrik Kühnen (1966) est un joueur de tennis allemand.
 Simone Kuhnen de La Cœuillerie (1905-1993) est une poétesse et traductrice belge.
 Willem Kuhnen (1834-1907) est un ingénieur et architecte belge.

Toponyme 
Rue Willem Kuhnen à Bruxelles.

Homonymie de patronyme